148. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Рајко Митић у Београду 25. априла 2015. године. Ова утакмица је играна у оквиру 24. кола Суперлиге Србије у сезони 2014/15, а завршена је нерешеним резултатом и то без постигнутих голова. Главни судија меча био је Милорад Мажић из Врбаса.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Дејан Петровић, Данило Грујић, Дејан Филиповић
Делегат: Марко Осмајлић

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2014/15. у српском фудбалу